

Маженциці — село в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Маженциці — село в гміні Кужентник Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства